Salif Keïta peut désigner :
 Salif Keïta (1946-), footballeur malien ballon d'or africain ;
 Salif Keïta (1949-), musicien et chanteur malien ;
 Salif Keïta (1975-), footballeur sénégalais ;
 Salif Keita (1990-), footballeur centrafricain.

Voir aussi 

 Centre Salif Keita, club malien de football fondé par le footballeur malien ci-dessus